Халахур:

 Халахур — река в Рутульском районе (Дагестан).
 Халахур — гора в Рутульском районе (Дагестан).